Lykusen ist ein deutscher Ortsname:
 Lykusen, 1938 bis 1945 Likusen, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Likusy (Olsztyn), Stadtteil von Olsztyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lykusen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Likusy (Nidzica), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen